«За во́инскую до́блесть» — название нескольких государственных и ведомственных медалей.

СССР 
 «За воинскую доблесть. В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина» — одно из двух наименований государственной награды СССР Юбилейная медаль «За доблестный труд (За воинскую доблесть). В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина»

Россия 
 Медаль «За воинскую доблесть» (МВД) — ведомственная награда Министерства внутренних дел Российской Федерации
 Медаль «За воинскую доблесть» (Минобороны) — ведомственная награда Министерства обороны Российской Федерации
 Медаль «За воинскую доблесть» (ФАПСИ) — ведомственная награда Федерального агентства правительственной связи и информации при Президенте Российской Федерации
 Медаль «За воинскую доблесть» (ФСО) — ведомственная награда Федеральной службы охраны Российской Федерации (ФСО России)
 Медаль «За воинскую доблесть» (Спецсвязь) — ведомственная награда Службы специальной связи и информации при Федеральной службе охраны Российской Федерации (Спецсвязь России)

Казахстан 
 Медаль «За воинскую доблесть» (Казахстан) — государственная награда Республики Казахстан

Италия 
 Медаль «За воинскую доблесть» (Италия) — военная награда Италии

Франция 
 Медаль «За воинскую доблесть» (Франция) — военная награда Франции, учреждённая в апреле 1956 года и в октябре 1956 года переименованная в крест «За воинскую доблесть»

Югославия 
 Медаль «За воинскую доблесть» (Югославия) — военная награда Югославии

См. также 
 Медаль «За трудовую доблесть»